Władca zwierząt (film)
 Władca zwierząt (serial telewizyjny)